Praia do Amor é uma praia brasileira, localizada no município do Conde no estado da Paraíba. É famosa por ter uma atração peculiar: a pedra furada – uma rocha vulcânica com formato semelhante ao de um coração.  –, que, segundo os moradores, garante a felicidade do casal que passar por dentro dela. Pois a Pedra Furada, guarda lembranças de rituais Indígenas ligados ao casamento. É uma praia com falésias e formações rochosas, mar limpo e bem esverdeado. 
que tem este nome devido a uma pedra furada com formato semelhante ao de um coração.

Turismo
A Praia é muito linda, onde a natureza é inigualável. Muitos coqueiros, mar de água morna, e belíssimas formações rochosas, fazem desse lugar, ainda mais bonito.
Ela é conhecida por ser um local pacato, recomendado para descansar, e por sua atração peculiar: a Pedra Furada que tem este nome devido a uma pedra furada com formato semelhante ao de um coração (antigamente, os rituais indígenas de casamento era realizado passando por baixo da pedra)- hoje em dia é propagado que tocá-la ou passar embaixo dela garante sorte no amor, e quem passar por debaixo dela, sendo solteiro, logo arranjará companhia. Se for casado, a união não se desfaz mais. Alem de ser perfeita para registrar o momento, através das fotos.

Amor